CCGA steht für:
Ceramic Column Grid Array, eine Gehäuseform von Integrierten Schaltungen.
Center for Contemporary Graphic Art, ein Kunstmuseum in der Präfektur Fukushima.
Cornwall Commonwealth Games Association
Canadian Coast Guard Auxiliary
Chicago Council on Global Affairs

Abkürzung